Parsley – debiutancki album polskiej piosenkarki, aktorki i modelki Julii Pietruchy wydany 15 kwietnia 2016. Prezentuje 15 piosenek autorskich Pietruchy w stylu dojrzałego popu z elementami folku, z wiodącym udziałem ukulele. Oprawę graficzną płyty stworzył jej mąż, scenograf Ian Dow.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Odsłuch całego albumu w serwisie YouTube

Albumy muzyczne wydane w roku 2016